Уразов (, , ) — туркменская, казахская и татарская фамилия. Известные носители:
 Уразов, Георгий Григорьевич (1884—1957) — русский и советский химик, академик АН СССР.
 Уразов, Даянчклыч Чарыярклычевич (род. 1978) — туркменский футболист.
 Уразов, Дидарклыч Чарыярклычевич (1977—2016) — туркменский футболист.
 Уразов, Дмитрий Васильевич (1871—?) — земский врач, член Государственной думы II созыва от Воронежской губернии.
 Уразов, Ильяс (1922—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Уразов, Нургожа Нарымбаевич (1932—2016) — советский и казахский поэт, прозаик, переводчик, публицист.
 Уразов, Рафаэль Александрович (род. 1990) — казахстанский артист балета.
 Уразов, Самиголла Хамзаевич (род. 1957) — казахский государственный деятель, депутат Мажилиса парламента Казахстана.
 Уразов, Чутак (1920—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

 Уразова, Гузель Аскаровна (род. 1982) — татарская певица.